Okręty US Navy o nazwie USS  "Amsterdam ":

 Pierwszy "Amsterdam" początkowo miał być lekkim krążownikiem o numerze CL-59, ale został ukończony jako lekki lotniskowiec "Independence" (CVL-22).

 Drugi "Amsterdam" (CL-101) był lekkim krążownikiem, przyjętym do służby w 1945 i krótko uczestniczącym w II wojnie światowej, został wycofany ze służby w 1947.
Amsterdam